Строитель — профессия, в которой работник, занимается созданием объектов искусственной среды и ее инфраструктуры. Термин связан со строительством. Также может означать:

Дворцы и дома культуры

Россия 

 «Строитель» — дворец культуры в Новокузнецке
 «Строитель» — дом культуры в Пушкино
 «Строитель» — дворец культуры в Сосновом Бору
 «Строитель» — дворец культуры в Тюмени
 «Строитель» — первоначальное название дома культуры «Новатор» в Уфе
 «Строитель» — дом культуры в Ярославле

Населённые пункты

Россия 
 Строитель (до 2021 г. — Строителей) — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Строитель — город в Яковлевском районе Белгородской области.
 Строитель — деревня в Тарусском районе Калужской области
 Строитель — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Строитель — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Строитель — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.

Украина 
 Строитель — посёлок в Старобешевском районе Донецкой области Украины.

Спорт 

 «Строитель» — название спортивных объектов, зданий и сооружений, а также ряда спортивных клубов.

Другое 
 Строитель —  железнодорожная платформа Московской железной дороги в городе Мытищи Московской области.
 Строитель — шаблон проектирования в программировании.
 Строитель — дореволюционное официальное название настоятеля православного монастыря, подчинённого другому монастырю.

См также 
 Улица Строителей
  (от  — Строитель)
  (от  — Строитель)
 
Строителей